Segue la lista dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del campionato W Series, aggiornata al GP d'Ungheria 2021:

In grassetto i piloti in attività nel campionato

Note 

W Series